ТЕЛ — многозначная аббревиатура:
 тел. — телефон
 ТЕЛ — «Транс Евразия Логистикс»

См. также 
  — аббревиатура латиницей